Pirkko-Liisa est un prénom composé féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
, archéologue finlandaise
, ambassadrice finlandaise

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom finlandais